

Прушково — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Прушково — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства